Slovenska republička nogometna liga je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Maribor".

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 543  
 Jože Volfand: 80 let nogometa v Celju, Celje, 1999.,  (Fit Media), str. 70 
 nkmaribor.com, Slovenska republiška liga - 1975/76, pristupljeno 26. veljače 20109. 
  

1975-76 1
SLO 1  
1975-76 1 republička
1975-76 1